Die Fußball-Bezirksliga Rostock 1953/54 war die zweite Spielzeit der Bezirksliga Rostock auf dem Gebiet des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV). Sie wurde vom eingesetzten Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock organisiert, war die höchste Spielklasse im Bezirk und unter der DDR-Liga die dritthöchste im Ligasystem. Die Bezirksliga Rostock 1953/54 wurde im Rundenturnier ausgetragen, begann am 20. September 1953 und endete am 18. Mai 1954.

Dadurch das in der Vorsaison keine Absteiger in der Bezirksliga Rostock ermittelt wurden, im Gegenzug aber die SG Dynamo Rostock aus der DDR-Liga 1952/53 in die Bezirksliga Rostock abstieg und die BSG Aufbau Wolgast als auch die BSG Aufbau Rostock aus den Bezirksklassen aufstiegen, erhöhte sich das Teilnehmerfeld in der Bezirksliga Rostock in dieser Saison auf 13 Mannschaften. Der diesjährige Aufsteiger in die DDR-Liga, die BSG Motor Warnowwerft Warnemünde, dominierte die Liga von Anbeginn und war seit dem 2. Spieltag Tabellenführer. Während der Begegnung am 16. Spieltag am 31. Januar 1954 zwischen Einheit Rostock und Warnowwerft Warnemünde (Zweiter gegen Erster) wurde der Zuschauerrekord der Saison von offiziell 10.000 Zuschauern aufgestellt.

Erstmals wurden Absteiger in die Bezirksklasse ermittelt, welches die BSG Empor Grevesmühlen und die BSG Lokomotive Ribnitz betraf.

Abschlusstabelle 
Zur Berechnung der Tabelle wurde die Zweipunkteregel angewandt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. In der linken Spalte aufgelistet ist die jeweilige Heimmannschaft, die Gastmannschaft hingegen in der oberen Reihe.

Einzelnachweise 

1953
Fußballsaison 1953/54